Alona Igoriewna Leonowa, ros. Алёна Игоревна Леонова (ur. 23 listopada 1990 w Leningradzie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Vancouver (2010), wicemistrzyni świata (2012), brązowa medalistka finału Grand Prix (2011), mistrzyni świata juniorów (2009) oraz medalistka mistrzostw Rosji.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015